Разноцветный плоскохвостый попугай () — вид птиц из семейства Psittaculidae.

Внешний вид 
Длина тела 27 см. В оперении самца преобладает зелёный цвет. Лоб, пятно на крыльях и нижние кроющие хвоста — жёлто-оранжевые. Средняя часть брюха окрашена в насыщенный красный цвет. Самка окрашена значительно скромнее, в основном в оливково-бурые тона. Клюв чёрный. Окологлазное кольцо серо-коричневое, радужка коричневая. Лапы телесного цвета. В природе существует много вариантов расцветок внутри вида.

Распространение 
Обитает в южных районах внутренней Австралии.

Образ жизни 
Населяют лесостепи со скудной растительностью, в основном в засушливых районах. Охотно селятся в культурных ландшафтах, особенно в сельской местности. Питаются главным образом семенами трав, а также различными мелкими насекомыми и их личинками.

Размножение 
Самка откладывает от 4 до 6 яиц, которые насиживает 21—22 дня. В кормлении птенцов участвуют оба партнёра, через 35 дней птенцы вылетают из гнезда.

Содержание 
В Европу этот вид был впервые был завезён в 1862 году. В клетках содержится реже, чем красноспинный певчий попугай, с которым они очень схожи по поведению и условиям содержания. Как правило, птиц держат парами, при совместном содержании нескольких пар возможны ссоры, особенно в период гнездования.

Примечания

Литература 
 Гринёв В. А. Попугаи: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1991. — 334 с. — ISBN 5-7120-0296-5.
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4.

Psephotellus
Птицы Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 1910 году